Эдмунд Мортимер () — имя нескольких представителей дома Мортимеров

Английские аристократы 
 Эдмунд Мортимер (1251 — 17 июля 1304) — 2-й барон Мортимер из Вигмора с 1282.
 Эдмунд Мортимер (ок. 1310 — 16 декабря 1331), 1-й барон Мортимер с 1331, старший сын Роджера Мортимера, 1-го графа Марч
 Эдмунд Мортимер (1 февраля 1352 — 27 декабря 1381) — 3-й граф Марч, 5-й барон Мортимер из Вигмора и 4-й барон Женевиль с 1360, 6-й граф Ольстер и 13-й барон Клер с 1368, маршал Англии с 1369, наместник Ирландии с 1379.
 Эдмунд Мортимер (6 ноября 1391 — 18 января 1425) — 5-й граф Марч, 8-й граф Ольстер, 7-й барон Мортимер из Вигмора, 6-й барон Женевиль, 15-й барон Клер с 1398, наместник Ирландии с 1423.
 сэр Эдмунд Мортимер (3 ноября 1376 — февраль 1409) — английский военачальник, 2-й сын Эдмунда Мортимера, 3-й графа Марч, и Филиппы Плантагенет, 5-й графини Ольстер.

Другие 
 Эдмунд Мортимер (21 августа 1874 — 21 мая 1944) — американский актёр и кинорежиссёр.